Eduard Kretzschmar (1806-1858) – pittore tedesco 
 Hermann Kretzschmar (1848-1924) – compositore, insegnante e filosofo tedesco
 Horst Kretzschmar (1945) – botanico tedesco
 Johannes Kretzschmar (1864-1947) – storico tedesco
 Peter Kretzschmar (1932-1918) – pallamanista tedesco
 Stefan Kretzschmar (1973) – pallamanista tedesco